I liga szkocka w piłce nożnej (1933/1934) – czterdziesty czwarty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Albion Rovers i Dunfermline. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Third Lanark i Cowdenbeath.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej